Schtschetinina ist der Familienname folgender Personen:

 Ljudmila Schtschetinina (* 1951), sowjetische Volleyballspielerin, Silbermedaillengewinnerin bei den Olympischen Sommerspielen 1976